Pięciobój nowoczesny na Igrzyskach VII Olimpiady w 1920 roku w Antwerpii rozegrano w dniach 24–27 września 1920 r. Podobnie jak na poprzednich igrzyskach w 1912 roku, całe podium zajęli reprezentanci Szwecji.

W skład zawodów weszły następujące konkurencje:
 strzelanie
 pływanie na 300 metrów stylem dowolnym
 turniej szermierczy w szpadzie
 jeździecka próba terenowa
 bieg przełajowy na 4000 metrów.

O kolejności decydowała suma miejsc.

Państwa uczestniczące 
W zawodach wzięło udział 23 zawodników z 8 krajów:
  (4)
  (2)
  (4)
  (2)
  (2)
  (4)
  (4)
  (1)

Wyniki 

Program rozgrywania poszczególnych konkurencji:
 24 sierpnia – strzelanie
 24 sierpnia – pływanie
 25 sierpnia – szermierka
 26 sierpnia – jeździectwo
 27 sierpnia – bieg

Za każde miejsce w poszczególnych konkurencjach przyznawano punkty (1 punkt za 1. miejsce, 2 punkty za 2. miejsce itd.). Zwycięzcą został zawodnik z najmniejszą liczbą punktów.

Bibliografia